Neubert ist ein deutscher Familienname.

Namensträger

A 
 Albrecht Neubert (1930–2017), deutscher Sprachwissenschaftler und Übersetzungswissenschaftler
 Alexander Neubert, deutscher Verwaltungsjurist
 Arthur W. Neubert (* 1919), deutscher Schauspieler und Geräuschemacher

C 
 Carl-Wendelin Neubert (* 1984), deutscher Jurist, Wissenschaftler und Rechtsanwalt
 Christhard-Georg Neubert (* 1950), deutscher evangelischer Theologe und Vorstandsvorsitzender der Stiftung Christliche Kunst Wittenberg
 Christian Neubert (* 1957), deutscher Leichtathlet
 Christian Gottlieb Neubert (1765–1829), deutscher Kantor

D 
 Dieter Neubert (* 1952), deutscher Entwicklungssoziologe
 Diether Neubert, deutscher Toxikologe

E 
 Ehrhart Neubert (* 1940), deutscher Theologe und Politiker
 Erhard Neubert (1905–1984), deutscher Politiker (SED)
 Erich Neubert (1896–1970), deutscher Karikaturist, Zeichner und Maler
 Erich Neubert (Politiker), deutscher Politiker (SED), MdL Thüringen 
 Emely Neubert (* 1988), deutsche Schauspielerin
 Emil Neubert (1832–1916), deutscher Handelsgärtner

F 
 Falk Neubert (* 1974), deutscher Politiker (Die Linke)
 Franz Neubert (1878–1959) deutscher Schriftsteller und Goetheforscher
 Fritz Neubert (1886–1970), deutscher Romanist

G 
 Gerhard Neubert (1909–1993), deutscher SS-Unterscharführer
 Gerhard Neubert (Bildhauer) (* 1926), deutscher Stein- und Holzbildhauer
 Gottfried Neubert (1926–1983), deutscher Kirchenmusiker und Komponist
 Günter Neubert (1936–2021), deutscher Komponist

H 

 Harald Neubert (1932–2009), deutscher Historiker
 Heinrich Moritz Neubert (1809–1881), deutscher Politiker und Heimatforscher
 Helga Glöckner-Neubert (1938–2017), deutsche Schriftstellerin
 Hermann Neubert (1935–2003), deutscher Jurist und Mykologe
 Hildigund Neubert (* 1960), deutsche Sängerin und Politikerin (CDU)
 Horst Neubert (1932–2015), deutscher Schriftsteller

J 
 Jana Neubert (* 1984), deutsche Leichtathletin
 Jens Neubert (* 1967), deutscher Autor, Regisseur und Filmproduzent
 Johannes Neubert (* 1969), deutscher Kulturmanager

K 

 Keith Neubert (* 1964), US-amerikanischer Schauspieler

M 
 Marco Neubert (* 1987), deutscher Rennfahrer
 Marina B. Neubert (* 1968), deutsche Schriftstellerin
 Matthias Neubert (* 1962), deutscher Physiker
 Max Neubert (1863–1948), deutscher Unternehmer und Erfinder

 Michaela Neubert (* 1963), deutsche Kunsthistorikerin

R 
 Ralf Neubert (* 1950), deutscher Fußballspieler
 Ralph Neubert (* 1972), deutscher Pianist
 Ramona Neubert (* 1958), deutsche Leichtathletin
 Reiner Neubert (* 1942), deutscher Literaturwissenschaftler

 Rudolf Neubert (1898–1992), deutscher Hygieniker

S 
 Sigrid Neubert (1927–2018), deutsche Fotografin

T 
 Theodor Gustav Neubert-Abendroth, österreichischer Sänger (Bariton), Kapellmeister, Organist und Komponist
 Thieß Neubert (* 1971), deutscher Komiker, Schauspieler und Fernsehmoderator
 Thomas Neubert (* 1980), deutscher Fußballspieler
 Thorsten Neubert-Preine (* 1965), deutscher Historiker

U 
 Ute Neubert (1961–2015), deutsche Schwimmerin

V 
 Volkmar Neubert (* 1950), deutscher Fußballspieler

W 

 Wilhelm Paul Neubert (1808–1895), deutscher Händler, Botanist und Publizist
 Willi Neubert (1920–2011), deutscher Maler
 Woldemar Neubert (1860–1918), deutscher Handelsgärtner und Politiker
 Wolfgang Neubert (* 1954), deutscher Sportfunktionär und Hochschulpräsident

Siehe auch 
 Neuberth
 Neupert
 Neubarth

Weblinks 
 Neubert bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname